Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List, род Пультенея содержит 104 вида.

Примечания

Ссылки 
 Пультенея на сайте The Plant List

Пультенея